Blue Star steht für:

 Blue Star, französisches Plattenlabel, siehe Barclay Records
 Blue Star (Album), Musikalbum von Nick Gravenites (1980)
 Blue Star Ferries, griechische Reederei
 Blue Star Line, britische Reederei
 Blue Star SC, Sportverein aus Kalutara, Sri Lanka
 Operation Blue Star, Unternehmung des indischen Militärs (1984), siehe Indira Gandhi #Operation Blue Star und Attentat
 SC Blue Star Wien, österreichischer Sportverein